

Ґосьневиці — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґосьневиці — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства